PZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Ordaz (Venezuela)